Wspólnota Kościoła Chrześcijan Baptystów w Krakowie-Nowej Hucie – placówka Kościoła Chrześcijan Baptystów znajdujący się w Krakowie-Nowej Hucie.

Bibliografia 

Informacje na stronie Kościoła Chrześcijan Baptystów

Chrześcijan Baptystów
Kraków